Frøya je místopisný název v Norsku, který může znamenat:

 Frøya (Sogn og Fjordane) – ostrov v obci Bremanger
 Frøya (Sør-Trøndelag) – ostrovní obec
 Nord-Frøya – bývalá obec, část výše uvedené
 Sør-Frøya – bývalá obec, část výše uvedené